Макролепио́та () — род грибов семейства шампиньоновых.

Просторечное название макролепиоты — гриб-зонтик; часто «зонтиками» называют и другие грибы, относящиеся к близким родам (лепиота, хлорофиллум, цистодерма).

Наиболее известные виды съедобны, некоторые считаются деликатесными.

Таксономия 
Научные синонимы (гетеротипные):
 
 
 
 
Название рода происходит от  — «большой» и названия рода Lepiota.

Род учреждён Р. Зингером в 1948 г., который выделил его из рода Lepiota s. l. Морфологически близок к родам ,  и , систематическое положение многих представителей этих родов до конца XX в. не было окончательно выясненным.

Описание 

Плодовые тела от средних до крупных размеров, шляпконожечные, центральные. Тип развития — пилеокарпный.

Шляпка в молодом возрасте яйцевидная или полушаровидная, у зрелых грибов плоская или ширококолокольчатая, толсто- или тонкомясистая, белая или светлая, с низким, округлым или заострённым бугорком. Кожица от беловатой до коричневой, сохраняется на бугорке, на остальной поверхности быстро растрескивается и образует чешуйки.

Мякоть шляпки белая, у некоторых видов окрашивается при повреждении.

Ножка цилиндрическая, полая, иногда выполненная, волокнистая, часто с клубневидным основанием, легко отделяется от шляпки.

Пластинки свободные, белые или светло-кремовые, частые, возле ножки образуют тонкий хрящевидный коллариум.

Остатки покрывала. Кольцо плёнчатое, белое или буроватое, подвижное. Вольва отсутствует.

Споровый порошок белый или кремовый.

Споры эллипсоидные, гладкие, бесцветные, метахроматичные, с порой прорастания.

Трама пластинок правильная или почти правильная.

Хейлоцистиды имеются, плевроцистиды отсутствуют.

Экология 
В основном сапротрофы, растут на почве в лесах и различных посадках, чаще в светлых местах — на полянах, опушках, вдоль просек, вне леса — на лугах, полях, в степи, иногда в оранжереях. Распространены на всех континентах, кроме Антарктиды.

Виды 
Список видов, зарегистрированных в базе данных «Species Fungorum»:
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Виды, перенесённые в другие роды:
  = 
  = 
  =  = 
  = 
  = 
  = 
  =  = 
  =  =

Примечания

Литература

Ссылки 
 Таксономия на сайте www.mycobank.org

Роды грибов
Шампиньоновые